Неуке́н может означать:

 Неукен — город в Аргентине, столица провинции Неукен.
 Неукен — провинция Аргентины.
 Неукен — река в Аргентине.